Mirosław Kobus (ur. 15 czerwca 1985 w Wałbrzychu) – polski biathlonista. Uczestnik mistrzostw świata w biathlonie. Pięciokrotny medalista mistrzostw Polski w biathlonie (dwukrotnie złoty w sztafecie).

Mirosław Kobus biathlon rozpoczął trenować w 2001 r. w Sokołowsku. Dwa lata później został członkiem drużyny narodowej. Dwukrotnie brał udział na mistrzostwach świata juniorów, jednakże bez powodzenia. Znalazł się w kadrze olimpijskiej Polski na sezon 2009/2010, jednak na nie, nie pojechał.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu IBU

Bibliografia 
 

Polscy biathloniści
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Wałbrzychu